Экард, Иоганн Готфрид — французский пианист и композитор германского происхождения.
 (694) Экард — астероид главного пояса, который был открыт 7 ноября 1909 года.